Il tabellone singolare del Schickedanz Open 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Jeff Tarango (tds n. 1). In finale ha sconfitto Felipe Rivera con il punteggio di 6-0, 6-0.

Teste di serie

  Jeff Tarango (campione)
  Pavel Vojtíšek (secondo turno)
  Andres Võsand (primo turno)
  Ricki Osterthun (secondo turno)

  Bart Wuyts (semifinali)
  Stefano Pescosolido (secondo turno)
  Martin Sinner (secondo turno)
  Menno Oosting (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Schickedanz Open 1990